Лупан — молдавско-украинская фамилия
 Лупан, Андрей Павлович (1912—1992) — молдавский советский писатель и поэт, общественный деятель.
 Лупан, Виктор Николаевич (род. 1954) — французский писатель и журналист советского происхождения, издатель, режиссёр-документалист.
 Лупан, Николай Иванович (1921—2017) — молдавский советский журналист, руководитель Гостелерадио Молдавской ССР, радиоведущий, диссидент.

 Лупан Олександр Андреевич(род. 2004)— украинский футболист.